Het Venloosch Weekblad was een krant die van 28 februari 1863 tot en met 24 september 1898 eenmaal per week op zaterdag in Venlo verscheen. Van 1 oktober 1898 tot en met 31 maart 1900 kwam het blad twee keer per week uit en was de naam veranderd in Venloosch Nieuwsblad. Tussen 1900 en 1904 verscheen de krant zelfs drie keer per week, maar de frequentie werd daarna, tot de opheffing in 1908 weer teruggebracht naar twee per week.

Het Venloosch Weekblad was de voortzetting van het Markt- en Aankondigingsblad, dat vanaf 29 augustus 1840 wekelijks uitkwam. In tegenstelling tot dat blad, bevatte de nieuwe krant nieuws. uitgever en drukker was de Venlose firma Wed. H.H. Uyttenbroeck (de familie van Henri Uyttenbroeck). De eerste hoofdredacteur werd de uit Horst afkomstige politicus Leopold Haffmans. Toen deze het hoofdredacteurschap van het Venloosch Weekblad op zich nam, was hij al twee jaar kantonrechter in Venlo en zeven jaar lid van Provinciale Staten van Limburg. Leopold Haffmans gebruikte het blad 33 jaar lang om zijn politieke ideeën te verspreiden. Die droeg hij meestal uit in zijn hoofdredactionele commentaren, waarin hij bovendien tegenstanders hard aanpakte. Buiten die commentaren, die een prominente plaats op de voorpagina kregen, bevatte het weekblad nieuws uit buitenland, binnenland en de regio. En natuurlijk stonden er advertenties in. Het binnen- en buitenlandse nieuws werd gewoon overgenomen uit andere kranten, voor de regionale nieuwsvoorziening verliet men zich op briefschrijvers. Het politieke nieuws uit Den Haag nam Leopold Haffmans, nadat hij in 1866 mede dankzij een campagne in zijn eigen blad in de Tweede Kamer was gekozen, voor zijn rekening. De politieke koers die hij voer was aanvankelijk liberaal-katholiek en later conservatief-katholiek. In het weekblad kwam hij voornamelijk op voor de belangen van de landbouw, grondbezitters, de katholieke kerk en Limburg.

Vooral dankzij de felle commentaren van Haffmans werd het Venloosch Weekblad ook buiten Noord-Limburg bekend. Landelijke bekendheid verwierf het ook, toen het met een onthulling in 1865 een minister uit het kabinet-Thorbecke II tot aftreden wist te dwingen. Als gevolg van dit alles steeg de populariteit van de krant en nam het abonnementental gestaag toe. In 1874 had het weekblad 1100 abonnees, in 1877 waren dit er 1450, in 1884 2000 en aan het begin van de jaren negentig van de 19e eeuw 2300.

Het overlijden van Leopold Haffmans in 1896 betekende een harde klap voor het Venloosch Weekblad. Zijn functie werd door twee man overgenomen: kamerlid (sinds 1894) en boerenleider Jan Truijen uit Meijel en de Reuverse pastoor Jac. Vrancken, die zich verschool achter het pseudoniem Valuas. Zij konden echter niet tippen aan Haffmans, hoewel dat niets veranderde aan het succes van de krant. Daarom werd in 1898 besloten het blad tweemaal per week (op woensdag en zaterdag) op de markt te brengen. De naam werd veranderd in Venloosch Nieuwsblad. Weer enige tijd later (tussen 1900 en 1904) werd de frequentie van uitgave opgevoerd tot drie keer per week: dinsdag, donderdag en zaterdag. Ook het abonnementental nam steeds maar toe. In 1904 had het blad 5000 abonnees, een jaar later zelfs al 5500. Het succes kon echter niet vermijden dat het Venloosch Nieuwsblad in 1908 ophield te bestaan. De uitgever stopte haar activiteiten en verkocht de krant aan een plaatselijke groep notabelen, die haar samenvoegde met de concurrent Venlosche Courant en vervolgens vanaf 2 april 1908 de Nieuwe Venlosche Courant uitgaf.

Nederlandse krant
Geschiedenis van Venlo
Media in Venlo